Боло́тні ві́кна — незначні за розмірами ділянки болота, часто менші 1 м², на яких болотна "сплавина" не накриває воду та/чи грузький мул. Як правило, вкриті яскравою рослинністю, яку неважко відрізнити від оточуючого її трав'яного покриву.

Болотознавство